Лео́нтица () — род многолетних травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние травы с клубневидным, утолщённым корневищем.

Листья обыкновенно тройственно-рассечённые.

Чашелистики в числе 6—9, лепестковидные, наружные менее крупные; лепестки жёлтые в числе 6, значительно короче чашелистиков, похожие на нектарники, на верхушке обрубленные; тычинок 6, свободных; пыльники открываются кверху двумя створками; пестик один, рыльце маленькое, иногда несколько расширенное, семяпочек 2—4, от основания прямых.

Коробочка вздутая, перепончатая, нераскрывающаяся или на верхушке раскрытая.

Классификация

Виды 
Род насчитывает 4 вида по данным сайта The Plant List), некоторые из них:

  (синоним вида Gymnospermium albertii)
  (синоним вида Gymnospermium altaicum) 
  (синоним вида Gymnospermium darwasicum)
 
  (синоним вида Gymnospermium kiangnanensis)
 
  ( синоним вида 
  (синоним вида Gymnospermium odessanum)

Таксономия 
Род Леонтица входит в трибу  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 

 

Барбарисовые
Флора Дальнего Востока